Looking Glass kan avse:

 Looking Glass (EP) – en EP-skiva av gruppen The Birthday Massacre 2008
 Looking Glass Studios – ett datorspelsutvecklarföretag 1990–2000
 Looking Glass (musikgrupp) – en amerikansk popgrupp 1969–1974